gmina Potok Złoty (1867-1952) – gmina w powiecie częstochowskim województwa kieleckiego/katowickiego
 gmina Potok Złoty (1941-1944) – gmina w powiecie czortkowskim (Kreishauptmannschaft Czortków) w dystrykcie Galicja (Generalne Gubernatorstwo)

także:
 gmina Potok Złoty I (1934-1939) – gmina w powiecie buczackim województwa tarnopolskiego
 gmina Potok Złoty II (1934-1939) – gmina w powiecie buczackim województwa tarnopolskiego